eXo Platform (eXo) est un éditeur français de logiciels collaboratifs dont le siège se situe à Vannes, en Bretagne. Son siège américain se situe à San Francisco, Californie.

Le produit principal de la société, le logiciel eXo Platform éponyme, est une plateforme de collaboration sociale destinée aux entreprises. La plateforme fournit, en un tout unifié, un ensemble de fonctionnalités collaboratives et sociales ainsi que des fonctionnalités de gestion de contenu et de documents.

Le but principal de l’outil est de faciliter la communication et la collaboration au sein des entreprises.

Histoire 
Le logiciel eXo Platform a été lancé en 2002. C’était le premier portlet container répondant à la spécification Java JSR-168.
, et pour répondre aux besoins du premier client le Commandement des forces interarmées des États-Unis, la société eXo Platform est créée en 2003 par Benjamin Mestrallet.

L’outil devient une plateforme avec une seconde version sortie en 2005.

En 2010, la société effectue un tour de financement auprès des fonds Xange et Auriga Partners afin de financer son développement à l’international.

Bob Bickel prend le poste du Président du Conseil d’Administration.

Début 2013, eXo donne naissance à une société  nommée .

Avec la sortie de la version 4 du produit mi-2013, eXo ajoute des capacités collaboratives et sociales à son offre.

En 2015, Carlos Diaz succède à Bob Bickel en tant que Président du Conseil d’Administration.

Logiciel 
Le logiciel eXo Platform est open source (code libre), normalisé, écrit en langage Java et distribué en vertu de la Licence publique générale limitée GNU.

Notes et références

Liens externes 
 Analyse fonctionnelle d’eXo Platform par le référentiel Lecko
 Site web Officiel

Intranet
Réseau social
Web social
Web 2.0
Portail web
Groupware
Logiciel libre sous licence LGPL